Вальмон

Персоналии 
 Вальмон де Бомар, Жак-Кристоф (1731—1807) — французский ботаник и естествоиспытатель.
 Вальмон, Жан (; 1936—2014) — французский актёр.

Топонимы 
 Вальмон () — коммуна во французском департаменте Мозель.	
 Вальмон () — коммуна во французском департаменте Приморская Сена.	
 Вальмон () — река во Франция (Приморская Сена), впадает в Ла-Манш.

Прочее 
 «Вальмон» — кинофильм режиссёра Милоша Формана (1989).